Wasilij Bojcow (1907–1980)
 Wasilij Bojcow (1908–1997)